Legraverand est un patronyme porté notamment par :

 Hippolyte Legraverand (1806-1870), homme politique français ;
 Jean-Marie Emmanuel Legraverend (1776-1827),  haut fonctionnaire criminaliste et homme politique français.
 Guillaume Marie Jean René Legraverend (1765-1834) magistrat et homme politique, cousin du précédent

Homonymie de patronyme